Curryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Curryville (Georgia)
 Curryville (Indiana)
 Curryville (Missouri)
 Curryville (Pennsylvania)